Информационное освещение войны в Грузии играло значительную роль, так как влияло на общественное мнение относительно действий той или иной стороны.

Освещение вооружённого конфликта по странам

Россия 

Основным источником официальной информации для российских СМИ о ходе военного конфликта были ежедневные пресс-конференции заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковника А. Ноговицына.

В Цхинвале с 3 августа 2008 года работали специальные корреспонденты российских телекомпаний. В ночь на 8 августа в столице Южной Осетии находились съемочные группы «Первого канала» (Антон Степаненко, Кирилл Бутырин), телеканала «Россия» (Андрей Чистяков), НТВ (Руслан Гусаров, Пётр Гасиев), РЕН ТВ (Артем Васнев, Роман Симбуховский), ТВ Центра (Евгений Поддубный, Алексей Комаров, Алексей Степанов-Молодов), 5 канала, телерадиокомпании «Мир», Russia Today. Единственная иностранная съемочная группа, которая работала во время «Пятидневной войны» в городе — это группа украинского телеканала «Интер». К 9 августа большинство журналистов покинули зону конфликта. В Цхинвале остались сотрудники Первого канала, НТВ, ТВ Центр и «Интер», некоторых журналов и газет. Большая часть кадров, которая поступала до 11 августа из Цхинвала, была снята группами Антона Степаненко, Евгения Поддубного и Руслана Гусарова. Оператор телеканала НТВ Петр Гасиев 9 августа получил осколочное ранение руки.

В российских СМИ августовскую эскалацию южноосетинского конфликта один раз назвали «геноцидальной агрессией режима Саакашвили», к действиям грузинской стороны применялся термин блицкриг (использовавшийся, впрочем, и западными СМИ).

Была представлена информация о бомбёжке грузинской авиацией колонны с гуманитарной помощью. Позднее другие источники опровергали эту информацию.

Вице-спикер Госдумы России Любовь Слиска сравнила президента Грузии Саакашвили с Гитлером.

Действия российской стороны получили название «миротворческой операции» или «операции по принуждению к миру».

21 августа 2008 года дирижёр осетинского происхождения Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра выступил в Цхинвале с концертом на заполненной до отказа площади в центре города в связи с жертвами среди мирного населения в войне. Перед концертом он произнёс краткую речь, в которой, в частности, сказал:

…Мировое сообщество говорит, что русские вошли в Грузию? Но никто не говорит, что тысячи людей заживо были погребены в спящем городе! Так что, бить из танков по детям — это доблесть мужчины-воина на Кавказе?! Это позор!…

В программе концерта символически прозвучала «Седьмая симфония» Дмитрия Шостаковича — та самая, которая звучала в блокадном Ленинграде.
Некоторыми СМИ концерт был воспринят как «инструмент российской внешней политики».

Телеканал «Вести» в спецвыпуске о войне в Осетии процитировал слова абхазского президента Сергея Багапша: «После трагических событий в Цхинвали международное сообщество должно признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Действия Грузии в Южной Осетии можно охарактеризовать исключительно как геноцид осетинского народа. Думаю, что после таких событий ни у кого не должно остаться иллюзий, что Абхазия и Южная Осетия смогут сосуществовать с Грузией в едином государстве».

Журнал «Коммерсантъ-Власть» от 1 сентября 2008 года приводил несколько случаев небольших преувеличений, допущенных со стороны некоторых российских СМИ и Анатолия Ноговицина.

По утверждению журналиста телекомпании BBC Александра Журавлёва, отрицательное впечатление в мире произвело ограничение российскими военными доступа западных журналистов в Цхинвал в первые дни боевых действий.

Российские власти и СМИ 
В середине сентября 2008 года стало известно, что 29 августа председатель правительства РФ В. Путин провёл встречу с 35 руководителями ведущих российских СМИ, среди которых был редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, где, по утверждению американской газеты The Washington Post, указал на неточности в ходе освещения военного конфликта на радиостанции. Как отметил Венедиктов, «было неприятно публично выслушивать это, и ещё менее приятно было признавать ошибки, поскольку, к сожалению, ошибки были», по его словам, Путин не выделил ни одного из журналистов и не выдвинул никаких требований. Венедиктов подчеркнул: «…ни одного раза, подчеркиваю, никто не говорил, что „мы тебя выключим“, не говорил, чтобы я отозвал Шендеровича, уволил Альбац… Российские политические мужи, находясь в тяжелом состоянии, потому что война, и, часто говоря о моей редакционной политике, мне в глаза и публично и не публично, ни разу мне не угрожали». Комментируя встречу с Путиным, Венедиктов заявил, что никаких угроз со стороны Путина не было и никаких проблем он не создал. По мнению некоторых правозащитников и журналистов, имело место значительное усиление административного давления на свободу слова и правозащитную деятельность вследствие российско-грузинского конфликта.

19 августа в газете «Газета» была опубликована статья профессора Б. Соколова, в которой он выражал мнение, что «нынешняя российско-грузинская война при своей внешней молниеносности и успешности для России, скорее всего, в долгосрочной перспективе является военно-политическим и дипломатическим поражением Москвы». Согласно утверждениям Б. Соколова, в результате данной публикации, по требованию Администрации Президента РФ он был вынужден уволиться из Российского государственного социального университета, а его сотрудничество с изданием было прекращено. Однако в самом университете сказали, что Соколов сам подал заявление об увольнении. И. о. декана факультета социологии РГСУ отметила, что Соколов «уволился по собственному желанию. А я очень сожалею, что он написал это заявление». Статья «Проиграл ли Саакашвили?» была удалена с сайта газеты. Сотрудник редакции «Газеты» Дмитрий Бальбуров исчезновение с сайта газеты статьи объяснил техническими причинами.

29 марта 2009 по первому каналу российского телевидения был показан фильм «Олимпиус инферно», в котором речь идёт о конфликте в Южной Осетии.

Список фильмов 
2008 год:
 «Война 08.08.08. Искусство предательства», 2008 год, режиссёр Алексей Акимов;
 «Пятидневная война. Шипы Революции роз», 2008 год, ТВ Центр, режиссёр Карен Шахназаров;
 «Раны Цхинвала», 2008 год, Первый канал, режиссёр Руслан Трещёв;
 «Репортеры — свидетели войны», 2008 год, НТВ, режиссёр Наталья Панова;
 «Спец. выпуск. Война в Абхазии», 2008 год, Первый канал;
 «Специальный корреспондент. Трофеи», 2008 год, телеканал «Россия», автор Аркадий Мамонтов, режиссёр Татьяна Чубакова и Татьяна Юрьева;
 «Специальный корреспондент. Цхинвал», 2008 год, телеканал «Россия», режиссёр Игорь Осечкин.

2009 год:
 «Август. Цхинвал», 2009 год, ТВ Центр, режиссёр Аким Салбиев;
 «Большая история: Цхинвал. Над пропастью во лжи», 2009 год, Медиахолдинг РЕН ТВ, режиссёр Владимир Луцкий;
 «В августе 2008-го…», 2009 год, НТВ, режиссёр Наталья Панова;
 «Смелые люди», 2009 год, ВС Продакшн, режиссёр Илья Петров;
 «Спасти любой ценой», 2009 год, режиссёр Игорь Чернов;
 «Специальный корреспондент. Авторская программа Аркадия Мамонтова Свой-Чужой», 2009 год, телеканала «Россия», режиссёр Андрей Голотвин и Татьяна Чубакова;
 «Хроники пятидневной войны», 2009 год, Звезда, режиссёр Олег Вышиванов;
 «Цхинвал. Больше никто не умрёт», 2009 год, студия «DIXI-TV», режиссёр Ирина Гедрович (премьера — 8 августа 2009, телеканал «Россия»);
 «Цхинвал. Жизнь после войны», 2009 год, Первый канал, режиссёр Антон Степаненко и Кирилл Бутырин.

2010 год:
 «Южная Осетия. 120 часов войны», 2010 год, ТВ Центр, режиссёр Юрий Морозов и Алла Кузнецова.

Грузия 
Доктор социологических наук Г. И. Козырев в работе, посвящённой «конструированию „жертвы“ как способа создания управляемой конфликтной ситуации», пишет, что западные политики и подконтрольные им СМИ пытались представить Грузию «жертвой агрессии», подвергшейся нападению со стороны России. Но эти события были лишь кульминацией длительного и сложного процесса конструирования из Грузии «жертвы», который осуществляли США и их союзники. Козырев делает сравнение с произошедшей ранее подобной операцией по конструированию «жертвы» из косовских албанцев, которая была проведена в Сербском крае Косово. Целенаправленное конструирование из Грузии «жертвы-страны», пишет автор, по сути, началось с приходом к власти президента М. Саакашвили. Периодически инициируемые грузинской стороной провокации в отношении российских миротворцев интерпретировались западными СМИ как посягательство «большой и кровожадной» России на «маленькую, но гордую, демократическую» Грузию. То есть шла подготовка мирового общественного мнения к тому, что Россия является потенциальным агрессором, а Грузия — «жертвой».

PR-обеспечение информационной войны со стороны Грузии 
По утверждению американской газеты The Washington Post, в апреле 2008 года Грузией был подписан контракт, оцениваемый в $200 тыс., с американской консалтинговой фирмой Orion Strategies, принадлежащей Ренди Шенемани (на тот момент он был советником по внешней политике кандидата в президенты США Джона Маккейна).

По утверждению британской газеты The Times, Грузией был также подписан контракт с одним из бельгийских PR-агентств. В дни конфликта бельгийские пиарщики рассылали в СМИ десятки электронных писем, в которых излагалась информация из зоны конфликта. Некоторые из этих писем содержали явные преувеличения, в частности, о якобы интенсивных бомбардировках Тбилиси или о захвате российскими войсками грузинского города Гори. Многие СМИ повторили эти сообщения без независимой проверки. Как писала газета The Times, «если бы грузинская армия была бы столь агрессивной, как пиар-кампания властей страны, то исход войны в Южной Осетии мог бы быть совсем иным».

Отключение русскоязычного телевещания в Грузии 
По сообщению секретаря Совета национальной безопасности Грузии Александра Ломая, российские СМИ ведут против Грузии «информационную войну». В связи с этим грузинские власти с 9 августа прекращают вещание на подконтрольной территории всех российских телеканалов, сообщил 8 августа вечером телеканал «Вести». 9 августа Грузия прекратила вещание всех российских телеканалов на своей территории, время вещания «Голоса Америки» на грузинском языке было увеличено. Позднее грузинские власти открыли доступ к ДТВ, ТНТ, СТС, «Культуре», и запрещенными остались только телеканалы с новостными программами — «Первый канал», «Россия», НТВ, «ТВ Центр» и «Вести». Единственным русскоязычным каналом с новостной программой, вещавшим в Грузии, остался RTVi, главным акционером которого являлся эмигрировавший из России бизнесмен Владимир Гусинский. Большая часть эфира российских новостных каналов действительно была занята комментариями ситуации со стороны властей непризнанной республики Южная Осетия, сообщает Lenta.ru.

10 августа «Первый канал» сообщил об избиении в Тбилиси своих журналистов, освещавших митинг беженцев.

18 августа было прекращено и вещание RTVi. По официальному заявлению, это было сделано в связи с военным положением, по мнению главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, в связи с тем, что по нему было транслировано выступление на радио «Эхо Москвы» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова: «Это случилось после интервью Лаврова, потому, что больше никаких интервью российских политических деятелей на территории Грузии никто не показывал, а мы это сделали специально для RTVi, чтобы грузины знали российскую позицию».

По словам главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, «отключение <…> русскоязычных телеканалов и, вообще источников информации, например русского домена — это попытка спрятать правду, прежде всего — от своего народа».

Грузинская акция протеста на Олимпийских играх 
9 августа президент Грузии М. Саакашвили сообщил о том, что спортсмены из олимпийской команды Грузии, находившейся в Пекине на Олимпиаде-2008, в связи с осетинской войной «собираются провести акцию протеста, чтобы привлечь внимание мира к тому, что сегодня происходит в Грузии. Согласно уставу олимпийского комитета, это повлечёт за собой дисквалификацию спортсменов». В тот же день олимпийская сборная Грузии, после встречи с женой грузинского президента гражданкой Нидерландов Сандрой Руловс, объявила о том, что покидает Олимпиаду. Грузинская олимпийская сборная, в соответствии с Олимпийским уставом, могла быть дисквалифицирована на восемь лет. Однако грузинская команда осталась на Олимпиаде. Как сообщалось, «после убедительной просьбы» президента Саакашвили спортсмены изменили своё решение и продолжили участие в Олимпиаде.

На закрытии Олимпийских Игр в Пекине флаг США несла грузинка Хатуна Лориг, ранее выступавшая за сборную Грузии.

Западные страны 
Однобокое освещение событий во время конфликта многими международными СМИ происходило с антироссийских позиций.

По мнению доктора политических наук И. Н. Панарина, согласованность и синхронность выступления американских и европейских СМИ во время конфликта свидетельствует о том, что план информационного прикрытия кампании в Грузии разрабатывался не менее года, а информационная агрессия направлялась руководством США.

События в Южной Осетии комментировали многие западные СМИ. Долгое время западные телевизионные каналы не вели репортажи непосредственно из Цхинвали, однако почти все сообщали о катастрофических разрушениях города сперва под огнём грузинской артиллерии, затем под огнём артиллерии российской. Все представители западных СМИ базировались в Тбилиси и сообщали о разрушениях в грузинских городах Гори и Поти, военные объекты в которых подвергались не вполне точечным российским ударам с воздуха, что привело к жертвам среди мирного населения. В Цхинвали находились только российские телеканалы и один украинский. И только впоследствии Цхинвал посетили более 100 иностранных журналистов.

Российский информационный канал «Вести» приводит слова депутата Европарламента Джульетто Кьеза, что итальянские СМИ «сообщают о том, что Грузия была подвергнута атаке со стороны Южной Осетии, что Россия ведёт войну против Грузии с целью захвата этой страны. Это сплошная ложь». Фиксировались факты фальсификации со стороны итальянского телевидения. Так, несколько русских, проживающих в Италии и имеющих доступ и к итальянскому, и к российскому телевидению, обратились в римское представительство РИА «Новости», заявив, что видели, как кадры с выступлением старушки-осетинки, потерявшей дом в ходе обстрела, превратились на итальянском телевидении в выступление «грузинки», пережившей «российские бомбардировки».

Владимир Путин заявил 11 августа, что западные СМИ и политики цинично пытаются представить агрессора в качестве жертвы: «Удивляет, конечно, не сам цинизм политики — политика, как часто говорят, сама цинична — удивляет масштаб цинизма, умение выдавать белое за чёрное, чёрное за белое, умение ловко выставлять агрессоров в качестве жертвы агрессии и возлагать ответственность за последствия на самих жертв… Нынешних грузинских политиков, которые в одночасье стёрли с лица земли десять осетинских деревень и танками давили детей и стариков, заживо сжигавших людей в домах, — вот этих деятелей надо взять на защиту. Когда-то президент США говорил в отношении одного из латиноамериканских диктаторов: Сомоса, конечно, мерзавец, но это наш мерзавец».

14 августа председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачёв заявил, что западные СМИ, в частности, американский телеканал CNN, «безобразно» освещали события в Южной Осетии: «почти сутки CNN, BBC и другие каналы не показывали и сейчас не показывают Цхинвали». По его словам, в определённый момент на CNN и BBC до буквы совпал даже заголовок новостей — «Грузия сражается». И на фоне этого — картинки разрушенных домов — неважно, кем они разрушались, неважно, что это грузины стреляли по Цхинвали, добавил Косачёв. «Все это очень удобно ложится в ту теорию, которую до сих пор исповедовал Запад по отношению к „свободной демократической Грузии“ и по отношению к „агрессивной России“, которая эту Грузию пытается как-то подавить», заявил Косачёв.

12 августа бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что после нападения грузинской стороны на Цхинвали обвинения в адрес России в «агрессии „против маленькой беззащитной Грузии“ выглядят не только лицемерными, но и бесчеловечными». По мнению Горбачёва, в западной прессе не получили должного освещения последствия гуманитарной катастрофы. 15 августа Горбачёв оправдал помощь России Южной Осетии, заявив: «Россия действовала, отвечая на агрессию с грузинской стороны. Нельзя было оставить без внимания такой разгром и уничтожение людей». Горбачёв вновь отметил однобокость и предвзятость западных СМИ в освещении событий, выразив по этому поводу своё сожаление.

21 августа правозащитник, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод отметил необъективность зарубежных СМИ и правозащитных организаций в освещении событий. «Вчера был весьма показательный звонок из Риги. Звонили из русской газеты люди, которые прочли на информационных лентах о нашей встрече в Общественной палате. Для них было просто открытием, насколько страшной была бойня в Южной Осетии. Видимо, своё представление о произошедшем коллеги формировали на основе материалов CNN и зарубежных информагентств, где Россия абсолютно неоправданно рисовалась агрессором». По его мнению, некоторые правозащитные организации стремятся умолчать о погибших жителях Южной Осетии или занизить цифры. Как сказал Брод, «зарубежные коллеги либо не удосужились приехать в республику, либо высасывали информацию из пальца».

26 августа российский телеведущий Владимир Познер, комментируя в эфире радиостанции «Эхо Москвы» освещение событий в Южной Осетии западным телеканалами, заявил:
Ощущения мерзотные … Мерзотные по всем азимутам. Но самые мерзотные, мне трудно говорить, но самые мерзотные американские, конечно. … Просто полное вранье. Там вообще не говорилось о том, что что-то было в Цхинвали. То есть у рядового американца такое впечатление, что Россия вторглась в Грузию. Почему вторглась, вот потому что русские такие. Россия такая. Путинская Россия. Медведев это с их точки зрения, опять как он подается, это прилежный ученик Путина. Насчет того, что такое Южная Осетия, что такое Абхазия, ну ни малейшего, ноль. То есть и мне так это было обидно, потому что я помню, какое было американское телевидение, какие там были люди. Как это все подавалось. Сейчас это просто какой-то ужас.

27 августа профессор Барселонского университета Франсиско Вейга заявил, что в испанской прессе были опубликованы многочисленные смонтированные фотографии грузин-жертв конфликта. По его словам, «одновременно на страницы испанских СМИ не попала ни одна фотография жертв среди населения столицы Южной Осетии Цхинвали, вызванных варварскими бомбардировками грузинской армии».

8 сентября журналисты телеканала Russia Today обвинили CNN в подлоге и грубой фальсификации. По их словам, американский телеканал, демонстрируя кадры разрушений осетинского Цхинвала, заявил, что речь идёт о грузинском Гори. Один из журналистов сказал по поводу освещения событий западными СМИ: «война Грузии в Южной Осетии нанесла катастрофический удар по их репутации. Впервые они замалчивали события в военном конфликте, а порой, как показал пример с CNN, занимались и фальсификацией». Подобные сообщения появлялись и ранее. Так, москвичка Светлана Козаева, приехавшая в Цхинвал 11 августа, заявила, что узнала город в кадрах BBC и CNN, подававшихся как кадры из Гори: «'Подвалы полны трупов. Это была этническая чистка. Грузины опустились до того, до чего не опускались даже немцы во Второй мировой войне. А Си-Эн-Эн и Би-Би-Си показывают картинку из Цхинвали и говорят, что это Гори. Я своими глазами увидела фальшивые кадры. В репортаже из Гори показали улицу моего родного города, улицу Героев. Зачем западные СМИ оправдывают грузинского президента Саакашвили и его преступный режим?».

11 сентября премьер-министр России Владимир Путин заявил: «Меня удивляет, насколько мощной является пропагандистская машина так называемого Запада. Потрясён! Это удивительно! Это ни в какие ворота, как у нас говорят, не лезет, но тем не менее пролезает! Рядовой человек не следит за событиями, и ему легко навязывается точка зрения». Он выразил удивление, что, пока грузинские войска бомбили миротворцев и Цхинвал, в западной прессе была «полная тишина, как по команде. …Замечательная работа, я вас поздравляю!»

12 сентября Нарасимхан Рам, главный редактор одной из крупнейших индийских газет — The Hindu, подверг резкой критике деятельность западных СМИ при освещении конфликта. Рам назвал их работу «идеологической пропагандой, прикидывающейся журналистикой», подчеркнув, что считает нападение Грузии на Южную Осетию актом геноцида и этническими чистками.

12 сентября заместитель председателя парламента Бельгии по международным делам Жози Дюбье заявил, что сразу после начала войны как бывший журналист с 25-летним стажем он понял: «имеет место распространение дезинформации в прессе и что жертву нам представляют в качестве агрессора». Сенатор, назвав Саакашвили «военным преступником», отметил: «Опираясь на личный опыт, я тщательно изучил факты и пришел к выводу, что именно грузинская армия по приказу президента Саакашвили глубокой ночью нанесла массированный удар по осетинским городам, что привело к сотням жертв, и это без сомнения акт агрессии». По его мнению, недопустимо представлять ответный удар российских войск как агрессию. После посещения Южной Осетии 20 сентября Дюбье отметил: «В западных средствах массовой информации проводится идея, что именно Россия напала на Грузию. Но здесь нам удалось посетить очень много мест, в том числе, еврейский квартал, села Хетагурово, Тбет. Мы побеседовали с людьми — очевидцами и пострадавшими. Увидели сожженный городок миротворцев, разрушенные дома ОБСЕ, республиканскую больницу, побеседовали с врачами, увидели, в каких условиях принимали раненых и предоставленные нам свидетельства убедили нас в том, что агрессором был Саакашвили, он напал на Южную Осетию и ответственность полностью лежит на нём… он убил множество мирных граждан, произвел большое количество разрушений. Мы шокированы тем, что увидели. Мы собрали очень большое количество свидетельств, материала с Цхинвала и окружающих его деревень. Они совершенно ясно показывают, что было совершенно военное преступление. И для нас человек, который отдал приказ совершить такое, является военным преступником. И это Саакашвили».

17 сентября исполнительный директор Федерации еврейских общин России Валерий Энгель заявил: «При этом западные СМИ сначала молчат, а потом начинают обвинять Россию в том, она вторглась на территорию Грузии… Было чёткое ощущение, что это спланированная акция. Я включаю CNN, а оттуда идёт полная ложь… Тётку моей жены живьём сожгли в Хетагурово. В других местах людей забрасывали противотанковыми гранатами. И при этом говорится о том, что Россия вторглась в Грузию! Да если бы российские войска не вошли бы туда, никаких осетин в Южной Осетии уже не было бы, и нам пришлось бы решать совершенно другие гуманитарные проблемы».

24 сентября князь Никита Лобанов-Ростовский, первый заместитель председателя Международного совета российских соотечественников, заявил: «Меня очень беспокоит, как на Западе освещались события на Кавказе… Всё освещение военных событий было направлено на дискредитацию России».

31 октября журналист Сьюмас Милн в британской газете «Гардиан» писал: В самом начале августовского конфликта сообщения западных СМИ были довольно беспристрастны, однако они быстро переключились на режим вещания в духе полномасштабной «холодной войны», когда Россия изменила ситуацию в свою пользу и начала обвинять полностью зависящий от США грузинский режим и осуждать процесс расширения НАТО в этом регионе. Первоначальные убедительные свидетельства того, кто начал войну, а также доказательства зверств грузинской армии в Цхинвали быстро похоронили и начали даже опровергать, запустив из Тбилиси высокоэффективную пиар-кампанию. Уже через неделю бывший специальный советник министерства иностранных дел Дэвид Кларк (David Clark), например, обвинил меня на страницах газеты в «важном искажении фактов», поскольку я написал, что грузинские войска уничтожили в Цхинвали «несколько сотен мирных жителей». В своих заявлениях я основывался на целом ряде сообщений, в том числе, на информации Observer. Кларк утверждал, что «независимого подтверждения такой информации не существует». Однако, как сообщила на этой неделе Би-Би-Си, правозащитная организация Human Rights Watch в настоящее время считает, что даже начальная цифра убитых в Цхинвали мирных жителей составляет примерно 300—400 человек. Несмотря на это, основные средства массовой информации, за исключением опубликовавшей небольшую статью Independent, просто игнорируют новые важные свидетельства Хьюэлла о том, что же в действительности произошло в ходе конфликта, который может иметь далеко идущие стратегические последствия.

Как отмечала доктор исторических наук, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества Наталья Нарочницкая, «западные СМИ давно проявили свою ангажированность в государственную политику. Я знакома с западными СМИ, читаю на разных языках. Это для меня не новость. Ещё в 80-е годы, живя в Америке, я убедилась, как все подчинено, только более виртуозно, реализации государственной линии».

Fox News 
15 августа телеканал Fox News пригласил в прямой эфир девочку-осетинку Аманду Кокоеву с её тётей (они проживают в США, но во время боевых действий девочка находилась в Цхинвали). Видео сюжета вскоре стало доступно на YouTube и на официальном сайте FoxNews. «Тысячи людей стали беженцами в результате войны в Грузии. По некоторым данным — десятки и даже сотни тысяч», — начинает интервью ведущий. «Среди гражданских, имевших несчастье попасть под перекрёстный огонь в этом конфликте, — 12-летняя девочка из пригорода Сан-Франциско, Аманда Кокоева. Она сидела в кафе и вдруг стали падать бомбы. 12-летняя девочка. Ей удалось скрыться в подвале у дяди и она сбежала в Россию. Удалось добраться до Москвы, сесть на самолёт, чтобы вернуться домой. В студии Аманда Кокоева и её тётя Лора — в прямом эфире из студии в Сан-Франциско. Добро пожаловать домой!».

Ведущий просит Аманду рассказать «что это такое — когда начинается война». Девочка рассказывает, что всю ночь провела с дядей в подвале. «Бомбы падали всю ночь», — спрашивает ведущий. «Я не видела. Но прежде чем сказать что-нибудь ещё, я хочу сказать: мы бежали от грузинских войск, которые бомбили наш город, не от русских войск. Я хочу сказать спасибо русским войскам. Вы нам помогли».). «Где ваши родственники, как они?» — продолжает интервью ведущий. Девочка рассказывает, что связь с родственниками отсутствует. «Я не могу себе даже представить — 12-летняя девочка проходит через всё это, это должно быть ужасно» — обращается ведущий к тёте. «Да, это было ужасно. Я хочу сказать по телевидению, чтобы все знали, кто виноват в этом конфликте. Эту войну начал господин Саакашвили, и он агрессор. Два дня мой народ убивали и бомбили, и две тысячи человек были убиты за один день. Вот против чего… ». Ведущий прерывает её и объявляет о рекламной паузе.

После перерыва ведущий говорит: «Эта программа кончается менее, чем через минуту, но я хочу дать вам 30 секунд, чтобы закончить мысль». Лора продолжает: «Мой дом сгорел в Южной Осетии… мы можем винить только одного человека… И грузинское правительство. Я не виню грузинский народ, я виню грузинское правительство, оно должно уйти в отставку…». «…это то, чего хотят русские» продолжает телеведущий и завершает эфир.
В одном из вариантов ролика Лора в ответ на слова ведущего успевает заявить: «Конечно, вы ведь не хотите этого слышать!.»

Некоторые блогеры попытались защитить телеканал, предположив, что перерыв был запланирован. Однако автор блога пояснил свою точку зрения: «прерывание рекламой трёхминутного включения — это крайне радикально».

Заместитель главы администрации президента России Алексей Громов назвал поведение телеведущего «верхом бесстыдства».

Проверить сравнительный анализ версий можно, открыв оригинал Fox News и перевод канала «Вести».

Были заявления, озвученные на каналах «Россия» и «Вести», о том, что компания Google, владеющая сервисом YouTube, блокировала счётчик просмотров ролика. Эти заявления были официально опровергнуты. Компания сообщила, что в сеть выложено несколько практически одинаковых роликов и, возможно, пользователи перепутали их. Позже данный ролик с более, чем миллионным числом просмотров был удален «за нарушения правил». Ещё несколько дней спустя подобная участь постигла и копию данного ролика с 200.000 просмотров.

17 августа на RuTube появилась видеозапись интервью Аманды Кокоевой и её тёти Лоры Тадеева-Коревиски в России, где они рассказали о неоднократных интервью американским СМИ, которые все вышли в эфир с изменениями. Лора Тадеева-Коревиски засвидетельствовала факт подачи в эфир разбомблённого Цхинвала, который она знает с детства, как грузинского города Гори после атаки российской армии. Интервью в прямом эфире Лора Тадеева-Коревиски восприняла как «единственный шанс донести правду американскому народу».

В журнале Факультета государственного управления МГУ случай на Fox News с Амандой Кокоевой приводился как одно из доказательств тщательности подготовки Грузии к информационной войне.

О подлоге на испанском телеканале RTVE 
На любительском видео от 8 августа видно, как с бронетехники ведётся пулемётный огонь по жилым зданиям города; слышна грузинская речь.

Испанский телевизионный канал RTVE выдал данные кадры за действия армии России: «На них показан тот самый момент, когда российские войска входят в Цхинвал, столицу Южной Осетии. Солдат снимает эти кадры на камеру своего мобильного телефона, в то время как танк обстреливает город. В настоящее время точно неизвестно, сколько человек погибло в этой войне. Международные независимые организации сообщают о нескольких сотнях погибших…» Согласно сообщению интернет-газеты «Взгляд», в редакции RTVE признали случайно допущенную ошибку.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник А. Ноговицын заявил в связи с данным видеосюжетом:

Прежде всего — это прицельная стрельба по окнам. Здесь есть некое подобие истории с игровыми автоматами. И, наверное, возраст того, кто снимал и ведёт этот огонь, говорит о многом. Это молодые люди, у которых ещё не сложилось серьёзного отношения к жизни, понимания того, что происходит. Ну и, естественно, очевидно, какой-то инструктаж. За счёт такого огневого поражения — безадресного, патронов не жалея — завоёвывается некоторое моральное превосходство, вседозволенность. Хотя фактически всё, что здесь происходит, по законам нашей цивилизованной планеты называется воинским преступлением. Потому что никакого конкретного противника нет. Идёт война с местным населением.

Редакционный комментарий сайта «Взгляд»: «По итогам этой истории [с RTVEspana] стало ясно, что ролик был доступен всем телекомпаниям. Но был использован только одной. И только тогда, когда в редакции (по ошибке) решили, что на нём изображены бесчинства российских солдат. Другие телекомпании, судя по всему, разобрались в ситуации. И ролик не показали. Вывод прост: несмотря на заверения в том, что „у нас нет позиции“ (а в этом нас заверяют практически во всех западных СМИ, с которыми мы пообщались), ролик мог бы стать хитом новостных выпусков всех телекомпаний Запада, но лишь в том случае, если бы солдаты, расстреливающие Цхинвал, были бы российскими. Бесчинствующие грузинские солдаты для новостных выпусков неинтересны».

В журнале Факультета государственного управления МГУ случай с этим любительским видео приводился как одно из свидетельств искажения и сокрытия фактов иностранными СМИ.

О манипуляциях на немецком канале «Das Erste» 
29 августа 2008 года немецкий журналист и руководитель московской студии телекомпании «ARD» Томас Рот, находясь в Сочи, взял эксклюзивное интервью у В. Путина. Данное интервью, как предполагалось, должно было дать ответ на вопрос немецких телезрителей о позиции России в «кавказском конфликте». В этот же день, вечером в 23:31, сразу за вечерним выпуском новостей, когда аудитория канала максимальна, интервью вышло в эфир на немецком общественно-правовом канале «Das Erste» телекомпании «ARD». В течение всего вечера в новостях и рекламных паузах неоднократно делался анонс, указывая, что данное интервью является спецвыпуском. Интервью вышло под названием «Neun Minuten Interview mit Wladimir Putin im Wortlaut» (с  «Девятиминутное интервью Владимира Путина, дословно»). Показанное интервью и в самом деле длилось неполные девять минут.

На следующий день, 30 августа 2008 года данное интервью также транслировалось на государственном канале «Россия» в программе «Вести». Его длительность составила около 40 минут, в «чистом» виде — около 28 минут. В этот же день сайт «Вести.ру» выложил полную стенограмму интервью.

Как выяснилось, после сравнения с оригиналом, многие пассажи интервью в немецкой версии были вырезаны. Интервью, длившееся около 40 минут было сокращено до неполных 9 минут. Особое негодование немецких телезрителей вызвал тот факт, что интервью подверглось манипуляциям на общественно-правовом канале, который существует благодаря абонентской плате телезрителей, и призван вещать объективно, независимо от позиции правительства Германии. Так же резкой критике был подвергнут лично Томас Рот, являющийся не только шеф-редактором «ARD», но и членом организации «Репортёры без границ».

Уже из первой минуты интервью был вырезан вопрос Путина «Как Вы считаете, кто начал войну?» и ответ на него журналиста «ARD» Томаса Рот «Последним побудительным мотивом стало нападение Грузии на Цхинвали». Факт манипуляции интервью вызвал волну бурных обсуждений в немецкоязычной блогосфере. Телеканал «ARD» и лично Томас Рот были подвергнуты жёсткой критике за грубое нарушение норм журналистской этики. 1 сентября данный факт манипуляции был также отражён в немецких викиновостях. Под давлением общественности, 2 сентября телекомпания «ARD» была вынуждена показать полную версию интервью. Трансляция состоялась в 6:20 утра на региональном канале «WDR», аудитория которого значительно уступает каналу «Das Erste». Позже на сайте также была выложена полная стенограмма интервью.

Все немецкие СМИ проигнорировали факт манипуляции интервью телекомпанией «ARD». Ни одна газета, ни один телеканал не стали сообщать об этом.

Фотографии агентства Reuters 
Согласно мнению специалиста по физиологии нервной системы человека, старшего научного сотрудника университета штата Юта, фотографа Брайана Уильяма Джонса, на фотографиях агентства Рейтер, сделанных фотографами агентства Давидом Мдзинаришвили и Глебом Гараничем в зоне боевых действий в Грузии, заметны странные факты, позволяющие предположить их постановочный характер. В частности, на фотографии агентства «Уносят тело убитой женщины из города Гори» труп держится рукой за медсестру; на фотографии агентства «Грузины стоят у тела сына в городе Гори» труп передвинут для смены точки съёмки: «хотелось бы попросить представителей Reuters — найдите хотя бы одну мать, согласную на то, чтобы полуобнажённое тело её погибшего ребёнка таскали таким образом по грязи, в то время как фотограф командует, где и как ей стоять и что делать в кадре», — Дэвид Экс.

В связи с этим 18 августа появилось Официальное заявление агентства Reuters по поводу фоторепортажей из Грузии, подписанное Майклом Стоттом, шефом бюро по России и СНГ: «В некоторых российских средствах массовой информации появились ложные обвинения в адрес Рейтер в публикации постановочных фотографий при освещении конфликта в Грузии. Эти обвинения не соответствуют действительности и не имеют под собой ни малейшего основания. Рейтер провел внутреннее расследование и со всей ответственностью заявляет, что фоторепортажи из Грузии не являются инсценировкой, а освещение конфликта полностью соответствует принципам Reuters Trust, особенно положению о честности, независимости и беспристрастности как неизменной и обязательной основе работы журналистов Рейтер».

Список документальных фильмов 
 «Двойные стандарты или совбез ООН по Осетии», 2008 год, американский госдеп

Интернет

Атаки на веб-сайты 
Вечером 8 августа сайты МИД и других правительственных структур Грузии подверглись атаке хакеров, сообщает Интерфакс. На главной странице сайта МИД помещён коллаж из фотографий Адольфа Гитлера и Михаила Саакашвили в схожих позах. В связи с этим официальные заявления представителей грузинской стороны будут распространяться через информагентства, сообщили представители МИД Грузии. Нормальная работа официальных сайтов будет возобновлена в течение нескольких дней.

В свою очередь, южноосетинская сторона также заявила о производящихся хакерских атаках на южноосетинские сайты. На сайте государственного комитета по информации и печати республики Южная Осетия сообщается, что «в связи с проводимой DDoS-атакой осетинские сайты часто подолгу недоступны». Для разгрузки был запущен дополнительный сайт Цхинвал.ru, сообщает Лента.ру. С началом активных военных действий был создан клон официального сайта южно-осетинского информационного агентства «Осинформ» с похожим адресом (ср.: osinform.ru и os-inform.com), на котором подаётся грузинская версия происходящих событий и даже размещаются фальшивые заявления от имени президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты.

Некоторые СМИ сообщали о взломе грузинского ресурса «Грузия Online». DDOS-атакам подвергся сайт РИА «Новости», а также сайт российского англоязычного телеканала Russia Today (как было выяснено, с тбилисского IP-адреса).

Кроме того, атаке подвергся официальный сайт президента Грузии.

12 августа президент Польши Лех Качиньски предоставил правительству Грузии свой сайт — для публикации материалов, освещающих события в Южной Осетии. Этот сайт также подвергся атаке.

Интернет-война 
8 августа лидеры движений «Наши», «Россия молодая», «Местные», «Молодая Гвардия» и «Новые люди» подписали заявление, в котором призвали своих сторонников к «информационной войне против режима президента Грузии Михаила Саакашвили» на всех интернет-ресурсах.

9 августа Грузия заблокировала доступ ко всем сайтам в домене .ru. Разблокировка была осуществлена только 21 октября.

По некоторым сведениям, в России был заблокирован доступ к грузинским сайтам — об этом сообщали некоторые западные источники и российский оппозиционный сайт Каспаров.ru. Основным свидетельством называлась недоступность ряда грузинских сайтов (civil.ge, newsgeorgia.ru, president.gov.ge). В официальных российских СМИ сообщений об этом не было. Также, как утверждала американская компания Renesys Corp., специализирующаяся на отслеживании интернет-трафика, в России «не было никаких попыток ограничить трафик из Грузии». Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Камлюк также опроверг данные сообщения: по его мнению, причина недоступности грузинских сайтов была исключительно в DDos-атаках.

Директор исследовательского центра по компьютерной экспертизе Университета Алабамы в Бирмингеме Гэри Уорнер (Gary Warner) считает, что российские власти не причастны к атакам на грузинские сайты. По его словам, он обнаружил на сотнях российских форумов и блогов такой же скрипт для DDos-атак, какой распространялся для атак на эстонские сайты.

Многие эксперты также отметили слабую скоординированность атак, явившуюся следствием отсутствия их серьёзной поддержки, и их относительно небольшую роль в информационной войне.

В СМИ упоминались также кибер-атаки на отдельные сайты в домене .ge.

Даже через месяц после окончания конфликта сообщалось об атаках на осетинские сайты, электронные почтовые ящики и аккаунты интернет-пейджера ICQ.

«Репортёры без границ» осудили интернет-войну Грузии и России. Организация подготовила документ, в котором говорится: «Интернет стал полем битвы, в котором информация — первая жертва. С одной стороны, главные грузинские провайдеры закрыли доступ к российским сайтам. С другой — грузинские правительственные веб-сайты подверглись атаке российских хакеров». При условии, что в настоящее время радиостанции, телевидение и газеты «предоставляют очень мало независимой информации, интернет является жизненно необходимым для общества, поэтому эти атаки должны быть немедленно прекращены», подчёркивается в документе.

Реакция общественности 
Международные парламентарии подтвердили факт грузинской агрессии.

Военную акцию со стороны Грузии в отношении Южной Осетии можно рассматривать как агрессию, к такому выводу пришёл представитель парламента Украины депутат от КПУ Сергей Гордиенко, который в составе международной парламентской делегации побывал 5 сентября в Цхинвали. «Агрессия в отношении маленькой Осетии однозначно была, акты геноцида однозначно были. Тех кто задает вопросы об адекватности действия России, пусть зададутся вопросом, а кто должен был остановить этих „зарвавшихся демократов“? Ведь кто-то должен был. И нашлись такие люди, нашлась такая страна, которая встала на защиту осетинского народа», — сказал он в субботу на пресс-конференции в РИА Новости. Украинский парламентарий призвал СМИ к объективному освещению событий, произошедших в Южной Осетии. Он выразил сожаление, что телеканалы Украины давали тенденциозную оценку происходящего. «Они выдавали ту картинку, которая шла по мировым телеканалам», в результате чего у людей формировалась мнение, что Россия выступает в этом конфликте как агрессор, сказал Гордиенко. Однако реальность, по его словам, была далека от той ситуации, которая создавалась СМИ. «То что мы увидели там (в Южной Осетии) людей нашего поколения просто потрясает. Мы увидели, то, что видели в кинохронике и фото о Сталинграде. Это очень жестоко», — сказал Гордиенко. По его мнению, необходимо ставить вопрос об ответственности тех, кто дал приказ об уничтожении мирных жителей. «Факт геноцида налицо, и эти преступления не имеют срока давности. Тот, кто отдавал приказы, должен быть привлечен к ответственности», — сказал украинский парламентарий. С ним солидарен его коллега депутат Сейма Латвии Николай Кабанов, который также посетил Цхинвали. «То, что мы увидели — это был настоящий шок, это абсолютно перекрывает рассудок», — сказал Кабанов. «Считаю, что осетинский народ заслужил быть единым и независимым. Реакция России на события была не жесткой, она была мягкой», — добавил он.

Делегация в составе около 20 человек, среди которых — члены Федерального собрания РФ, а также зарубежные парламентарии и представители общественных организаций, в пятницу посетила Цхинвали (Южная Осетия). Помимо россиян, в Цхинвали прибыли представители парламентов Чехии, Болгарии, Латвии, Молдавии, Украины, а также члены общественных организаций Словакии, Армении, Франции и США.

См. также 
 Информационная война
 Инцидент с галстуком Саакашвили

Примечания

Библиография 
 Bayulgen O., Arbatli E. Cold War redux in US-Russia relations? The effects of US media framing and public opinion of the 2008 Russia-Georgia war //Communist and Post-Communist Studies. — 2013. — Т. 46. — №. 4. — С. 513—527.
 Blank S. Web War I: is Europe’s first information war a new kind of war? //Comparative Strategy. — 2008. — Т. 27. — №. 3. — С. 227—247.
 Deibert R. J., Rohozinski R., Crete-Nishihata M. Cyclones in cyberspace: Information shaping and denial in the 2008 Russia-Georgia war //Security Dialogue. — 2012. — Т. 43. — №. 1. — С. 3-24.
 Gaddo R. Georgia Information Sharing and Analysis Center //Homeland Defense Journal. — 2004. — Т. 2. — №. 11. — С. 7.
 Halpin Т., Boyes R. Georgia loses the fight with Russia, but manages to win the PR war
 Heickerö R. Emerging Cyber Threats and Russian Views on Information Warfare and Information Operations. — Defence Analysis, Swedish Defence Research Agency (FOI), 2010.
 Hollis D. M. Cyberwar case study: Georgia 2008 //Journal Article| January. — 2011. — Т. 6. — №. 11. — С. 20am.
 Jugaste A. Communicating Georgia: Georgia’s information campaign in the 2008 war with Russia. — 2011.
 LAZĂR M. The russian cyber campain against Georgia (2008) // Strategies XXI. — С. 500.
 van der Meulen S. The Five-Day War: Russian Interests in the War against Georgia. — 2009.
 Miller R. A., Kuehl D. T. Cyberspace and the" First Battle" in 21st-century War //Defense Horizons. — 2009. — №. 68. — С. 1.
 Shakarian P. The 2008 Russian Cyber Campaign Against Georgia //Military Review. — 2011. — Т. 91. — №. 6. — С. 63.
 Sheldon J. B. Deciphering Cyberpower: Strategic Purpose in Peace and War. — AIR UNIV MAXWELL AFB AL STRATEGIC STUDIES QUARTERLY, 2011.
 Swanson L. Era of Cyber Warfare: Applying International Humanitarian Law to the 2008 Russian-Georgian Cyber Conflict // The Loy. LA Int’l & Comp. L. Rev. — 2010. — Т. 32. — С. 303.
 Thomas T. L. The bear went through the mountain: Russia appraises its five-day war in South Ossetia // Journal of Slavic Military Studies. — 2009. — Т. 22. — №. 1. — С. 31-67.
 Барановский А. Информационная война вокруг конфликта в Южной Осетии: анализ и выводы Электронный ресурс // Общественная комиссия по расследованию военных преступлений в Южной Осетии и помощи пострадавшему гражданскому населению: сайт. — 2008.
 Бетеев Ю. «Южной Осетии нужно подготовиться к новой информационной войне на Кавказе» // Осинформ: информ. агентство. — 2010.
 Губарев А. Б. Информационные войны как объект политологического исследования: дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / Губарев Алексей Борисович; Дальневост. гос. ун-т. — Уссурийск, 2005. — 170 с.
 Журавлев А. Уроки информационной войны на Кавказе // ВВС: [рус. служба]. — 2008.
 Зиненко И. Южная Осетия разожгла одну из крупнейших в истории информационных войн // Rb.ru: деловая сеть. — 2008.
 Информационные войны в ракурсе Южной Осетии // Рес: информ. агентство. — Цхинвал, 2009.
 Киселев А. А. Южная Осетия-2008: методы информационной войны в Интернете // Фонд «Единство во имя России». — 2008.
 Колесов, П. Информационная война Грузии против Южной Осетии и Абхазии // Зарубеж. воен. обозрение. — 2008. — № 10. — С. 18-21.
 Манойло, А. В. Информационно-психологическая война в вооруженном конфликте в Южной Осетии // Власть. — 2009. — № 9. — С. 81-85.
 Мельков, С. А. Вооруженный конфликт в Южной Осетии глазами политолога // Власть. — 2008. — № 10. — С. 29-35.
 Михайленко Т. А. «Особенности информационной войны в современном мире. На примере грузино-южноосетинского конфликта в августе 2008 года» // Журнал Факультета государственного управления МГУ «Государственное управление. Электронный вестник», Выпуск № 19, июнь 2009 года
 Москалькова, Т. Южная Осетия: ощущение тревожности и ответственности передалось всему обществу / Т. Москалькова, А. Хинштейн, Р. Маркарьян // Человек и закон. — 2008. — № 9. — С. 6-9.
 Перевозкина М. Мифология грузинской агрессии: правда о событиях в Южной Осетии может погибнуть в информационных войнах // Независимое воен. обозрение. — 2008.
 Плиева, Ф. А. Политический аспект вооруженных конфликтов в контексте национального самоопределения: на примере Юж. Осетии: дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / Плиева Фатима Ахсарбековна; [место защиты: Кубан. гос. ун-т]. — Владикавказ, 2008. — 229 с.
 Прокопенко О. Российская информационная война против всего мира // Сила народа: народ. газ. — 2008.
 Цыганок А. Информационная война против России: как это было // Сегодня.ру: информ.-аналит. сетевое изд. — 2009.

Ссылки 

 Информационная война: Осетия. Год спустя // Россия: гос. интернет-канал. — М., 2009.
 
 
 
 
 
 
 Сергей Старцев. Глобальные СМИ в информационной войне против России («Limes», Италия, 10 сентября 2008)
 Абхазия и Южная Осетия обвиняют западные СМИ в ангажированности
 Американские солдаты делятся военным опытом с грузинскими за три недели до вторжения в Осетию (на базе Вазиани).
 Бакрадзе считает, что Путин подтвердил, что целью России была оккупация территории Грузии

Фото и видео 
 Интервью В. Путина на германском телевидении: оригинальная версия, цензурированная немцами версия с вырезанными ответами на вопросы
 Интервью В. Путина немецкой телекомпании ARD без цензуры и скандал в Германии вокруг вырезанной её части
 Вести: Визит депутатов Европарламента в Цхинвали
 Вызывающие сомнения фотографии жертв, агентство Рейтер, Гори; Экспертиза: Фотографии Reiters — оружие в борьбе с Россией?
 Документальный фильм «Война 08.08.08»

 
Информационная война